Connor Wickham (Hereford, 31 de março de 1993) é um futebolista inglês que atua como atacante. Atualmente, joga pelo clube inglês .

Ligações externas 
 

Naturais de Hereford
Futebolistas da Inglaterra
Futebolistas do Ipswich Town F.C.
Futebolistas do Sunderland A.F.C.
Futebolistas do Sheffield Wednesday F.C.
Futebolistas do Leeds United F.C.
Futebolistas do Crystal Palace F.C.